Тостла има више значења:

 Тостла (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тостла (Чиконкваутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику